Juan de Gante, duque de Lancaster (6 de marzo de 1340 - 3 de febrero de 1399) fue un noble inglés, cuarto hijo varón —pero tercero superviviente— del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao.

Biografía

Duque de Lancaster 
Fue nombrado conde de Richmond el 20 de septiembre de 1343 y recibe el título de duque de Lancaster a la muerte de su suegro Enrique de Grosmont en 1361. Ducado al que accedió por su matrimonio, celebrado en la abadía de Reading, el 19 de mayo de 1359, con su prima, Blanca de Lancaster, heredera del difunto conde. Además, recibe la mitad de los inmensos estados de su suegro, recibiendo la otra parte sólo tras la muerte de su cuñada, Matilde, en 1362. El título le sirvió para tener una cierta independencia de la Corte. Juan llegó a ser un príncipe realmente acomodado, con más de treinta castillos y posesiones en Inglaterra y Francia.

Al morir su hermano mayor, Eduardo, príncipe de Gales, el famoso Príncipe Negro en 1376, Juan empezó a ganar poder. Protegió al reformista religioso John Wyclif, ya que simpatizaba con sus ideas. Sin embargo, el auge de Juan como político coincidió con una pérdida de su influencia. El país estaba inmerso en la Guerra de los Cien Años y el rey Eduardo III empezaba a ser impopular debido al aumento de los impuestos. Además, mientras que el rey y el príncipe de Gales tenían fama de héroes populares por sus hazañas en el campo de batalla, Juan nunca consiguió un éxito militar que le ayudara a ganar reputación. Aunque en 1367 participó en la Batalla de Nájera, sus proyectos militares posteriores resultaron infructuosos.

Al morir el rey Eduardo III en 1377, el sobrino de 10 años de Juan, Ricardo II, subió al trono con una regencia. Juan de Gante mantuvo aún una gran influencia en el gobierno del reino. Un aumento en los impuestos provocó la rebelión de los campesinos ingleses en 1381, durante la que se destruyó su Palacio de Saboya, teniendo que proclamarse la mayoría de edad del joven monarca.

Rey de Castilla 

Al morir su primera esposa, Blanca, el 17 de septiembre de 1369 en el castillo de Bolingbroke, Juan contrajo segundo matrimonio en la localidad de Roquefort (dép. Landas), en Guyena, el 21 de septiembre de 1371 con Constanza de Castilla, hija de Pedro I de Castilla. El 30 de enero de 1372, Juan y su esposa Constanza fueron reconocidos por el rey Eduardo como reyes de Castilla.

Aprovechando la derrota del rey Juan I de Castilla en Aljubarrota, quiso hacer efectivas su reclamaciones legitimistas al trono castellano, en una campaña que se inscribe dentro de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra.

El 9 de mayo de 1386, Portugal e Inglaterra establecieron una alianza por el tratado de Windsor, y el 25 de julio de 1386 desembarcaron en La Coruña Juan de Gante, su esposa y la hija de ambos, Catalina de Lancáster. Avanzaron hacia el sur de Galicia, estableciendo su Corte en Orense para pasar el invierno. Junto con el rey de Portugal invadieron juntos el Reino de León, pero sin poder derrotar a las tropas de Juan I siguieron hacia el sur del territorio leonés, cruzando el Duero entre Zamora y Toro. Ante los escasos resultados de la campaña anglo-portuguesa y la pérdida de apoyos en Galicia, Juan de Gante y Juan I de Castilla negociaron un acuerdo a espaldas del rey portugués, que resultó en el tratado de Bayona del 8 de julio de 1388, por el que Juan de Gante y su esposa renunciaban a los derechos sucesorios castellanos en favor del matrimonio de su hija Catalina con el primogénito de Juan I de Castilla, el futuro Enrique III, a quienes se les otorgó la condición de Príncipes de Asturias. Así quedaría la dinastía usurpadora reinante unida a la línea legítima heredera de los derechos dinásticos del rey don Pedro I.

Últimos años 
Ante el caótico gobierno de su sobrino, el rey Ricardo II casi llevó a su país a una guerra civil. Juan de Gante volvió a Inglaterra y consiguió evitar el conflicto.

La segunda esposa de Gante, Constanza, murió en el castillo de Leicester el 24 de marzo de 1394, y entonces este decide casarse por tercera y última vez en la localidad de Lincoln, el 13 de enero de 1396 con Catalina de Roet-Swynford, viuda de Hugh Swynford y cuñada del célebre escritor Godofredo Chaucer. Catalina había cuidado de los hijos de Juan de Gante y de su primera esposa desde 1368, comenzando en esa época con él una relación adúltera de 28 años.

Murió por causas naturales en el castillo de Leicester el 3 de febrero de 1399, a los 58 años de edad, siendo sepultado por su expreso deseo en la catedral de San Pablo en Londres, junto a su primera esposa Blanca de Lancaster. Ambos se encuentran actualmente sepultados allí.

Descendencia 
De su matrimonio con Blanca de Lancaster nacieron 7 hijos:

 Felipa de Lancaster (n. Leicester, 31.3.1360 – m. de plaga, Odivelas, 19.7.1415), casada con Juan I de Avís, rey de Portugal.
 Juan (n. 1362 – m. 1365).
 Isabel de Lancaster (n. Burford, 21.2.1363 – m. Burford, 24.11.1425), casada sucesivamente con Juan Hastings, conde de Pembroke —el matrimonio es anulado en 1383—, con John Holland, I duque de Exeter, y con Juan Cornwall, Lord Fanhope.
 Eduardo (n. 1365 – m. 1368).
 Juan (n. y m. 4.5.1366).
 Enrique Bolingbroke (n. castillo de Bolingbroke, 3 de abril de 1367 – abadía de Westminster, 20 de marzo de 1413), que sube al trono de Inglaterra como Enrique IV de Inglaterra.
 Una hija (n. y m. 1368).

De su matrimonio con Constanza de Castilla, nacieron 2 hijos:

 Catalina de Lancáster (n. castillo de Hertford, 31 de marzo de 1373 – m. Valladolid, 2.6.1418), casada con Enrique III el Doliente, rey de Castilla.
 Juan (n. Gante, 1374 – m. 1375).

Con Catalina Swynford, Gante tuvo 4 hijos, legitimados por el Papa y luego por el rey Ricardo II de Inglaterra al casarse con la madre, pero tanto este como su sucesor Enrique IV de Inglaterra los eliminaron de la sucesión al trono. Todos ellos tomaron el apellido Beaufort:

 Juan Beaufort (n. chateâu Beaufort, Anjou, Francia, 1373 – m. Londres, 16.3.1410), nombrado conde de Somerset (1.2.1397) y marqués de Dorset (IX.1397).
 Enrique Beaufort (n. chateâu Beaufort, Anjou, Francia, 1375 – m. palacio Wolvesey, Winchester, 11.4.1447), nombrado obispo de Lincoln (1398-1404), de Winchester (1404-1405), y luego Cardenal (1426). Enrique V lo nombra Lord Canciller del Reino.
 Tomás Beaufort (n. chateâu Beaufort, Anjou, Francia, I.1377 – m. 13.12.1426), nombrado conde de Dorset (1411) y duque de Exeter (1416); casado con Margarita Neville.
 Juana Beaufort (n. chateâu Beaufort, Anjou, Francia, 1379 – m. Howden, Yorkshire, 13.11.1440), casada primero con Sir Roberto Ferrers y luego con Ralph Neville, conde de Westmorland.

Ancestros

Títulos

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Casa de Plantagenet
Casa de Lancaster
Miembros de la Orden de la Jarretera
Pretendientes al trono de Castilla
Nacidos en Gante
Gante, Juan
Duques de Aquitania del siglo XIV
Gante, Juan